Вапно́ — термін, що має кілька значень:
 Вапно — матеріал, що отримується випаленням карбонатних гірських порід (вапняків, крейди), що складається переважно з СаО і MgO.
 Гашене вапно — Ca(OH) 2.
 Негашене вапно — CaO.
 Хлорне вапно — Ca(Cl) OCl.
 Натрове вапно — суміш NaOH і гашеного вапна Ca(OH) 2.

Топонім 

 Вапно — село в гміні Вапно Вонґровецького повіту Великопольського воєводства.
 Вапно — сільська гміна у Вонґровецькому повіті Великопольського воєводства.

Див. також 
 Вапняк — гірська порода, що складається переважно з CaCO3 (карбонату кальцію).
 Ізвесть